Кувшинский:
 Кувшинский, Дмитрий Дмитриевич (1912—1994) — генерал-полковник медицинской службы, заслуженный врач РСФСР, доктор медицинских наук.
 Кувшинский, Евгений Васильевич (1905—1986) — советский учёный в области физики диэлектриков, жидкостей и высокомолекулярных соединений.